Het wereldkampioenschap snooker 2015 vond plaats van 18 april tot en met 4 mei 2015 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. De Engelsman Mark Selby was de titelverdediger. Hij verloor in de tweede ronde met 13-9 van debutant Anthony McGill. Stuart Bingham werd voor het eerst wereldkampioen, nadat hij aan het toernooi begon als 50-1 underdog.

Prijzenpot 
De totale prijzenpot ging in vergelijking met een jaar eerder omhoog van £ 1.214.000,- naar £ 1.364.000,-.
 Winnaar: £ 300.000,-
 Finalist: £ 125.000,-
 Halvefinalist: £ 60.000,-
 Kwartfinalist: £ 30.000,-
 Laatste 16: £ 20.000,-
 Laatste 32: £ 12.000,-
 Laatste 48: £ 9.000,-
 Laatste 80: £ 6.000,-
 Hoogste break: £ 10.000,-
 Hoogste break (kwalificatie): £ 1.000,-

Hoofdtoernooi

Finale
In de finale, geleid door de Belg Olivier Marteel, nam Shaun Murphy tegen Stuart Bingham een 3-0-voorsprong. Laatstgenoemde maakte daarop de eerste break van 100+ in de wedstrijd en won ook het volgende frame. Murphy vergrootte daarop het gat tot 4-2, maar aan het einde van de eerste sessie was de stand weer gelijk: 4-4. Na een pauze liep Murphy opnieuw bij zijn tegenstander weg door vier frames op rij te winnen. In twee daarvan maakte hij zíjn eerste en tweede break van 100+ in de finale. Bingham won vier van de volgende vijf frames en beperkte daarmee zijn achterstand bij de volgende pauze tot één: 9-8. Na ook de eerste vier frames van de derde sessie te winnen, stond hij voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong: 9-12. Dit verschil hield Bingham tot aan de derde pauze intact: 11-14. De spelers deelden de eerste twee frames van de laatste sessie (12-15), waarna Murphy op zijn beurt een achterstand overbrugde en terugkwam tot 15-15. Bingham wist frame 31, dat meer dan een uur duurde, uit het vuur te slepen, waarna hij ook de volgende twee won en zich tot wereldkampioen kroonde.

De finale bevatte zes century-breaks. Hiervan maakte Bingham er vier, waaronder de hoogste in frame dertien: 123 punten.

Century breaks

Trivia
 In de kwalificaties sneuvelden drie voormalig wereldkampioenen: Peter Ebdon, Steve Davis en Ken Doherty. Graeme Dott (wereldkampioen 2006) wist zich wel via de kwalificaties te plaatsen.
 Kurt Maflin, Anthony McGill, Stuart Carrington en Craig Steadman plaatsten zich voor het eerst voor het wereldkampioenschap.
 Verdedigend wereldkampioen Mark Selby sneuvelde in 2015 in de tweede ronde. Hiermee viel hij als zestiende speler ten prooi aan wat bekendstaat als The Crucible Curse. Die houdt in dat sinds het WK in 1977 naar het Crucible Theatre verhuisde, er nooit iemand een tweede wereldtitel won in het jaar direct na zijn eerste.
 In het toernooi werden in totaal 86 century breaks gemaakt, een record. Het vorige record (83) stamde uit 2009.

2015
Snooker in 2015